Sveti Nikolaj je lahko:
 Sveti Nikolaj
 Sveti Nikolaj iz Flüe
 Sveti Nikolaj Tolentinski